Золотой петух:
 Золотой петух (монета) — французская золотая монета достоинством 20 франков (1898—1914 годы)
 Золотой петух (повесть) — повесть армянского писателя Раффи (Акоп Мелик-Акопян)
 Золотой петух (премия) — китайская национальная кинопремия
 Золотой петух (рекламная премия) — австрийская награда за «примерные заслуги рекламных агентств в области рекламы»
 Золотой петух (рассказ) — рассказ А. И. Куприна
 Золотой петух (стиль) — вьетнамский стиль рукопашного боя (стиль Ким-ке) 
 Золотой петух (театр) — Европейский театр Виктора Мишина «Zelta Gailis» (Рига, Латвия)

См. также 
 Золотой петушок (значения)
 «Сказка о золотом петушке» — сказка А. С. Пушкина (1834).